Волга може да се односи на следеће:
 Волга, ријека у Русији, највећа ријека у Европи.
 Волга, аутомобилска марка.
 Волга, руска етно-поп музичка група (Алексеја Борисова, Анђеле Манукјан и Романа Лебедева).
 Волга (1149 Volga), планетоид.